Філіп Ларсен (,  7 грудня 1989, Есб'єрг) — данський хокеїст, захисник клубу КХЛ «Салават Юлаєв». Гравець збірної команди Данії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2005 року виступами за команду «Регле». У сезоні 2006–07 дебютував у складі «Вестра Фрелунда». У сезоні 2007–08 на правах оренди виступав за «Бурос».

2008 року був обраний на драфті НХЛ під 149-м загальним номером командою «Даллас Старс». 20 квітня 2009 уклав трирічний контракт з «зірками». 21 січня 2012 Філіп відзначився першим голом в програшному матчі 2–5 проти клубу «Міннесота Вайлд». 

Через локаут в НХЛ 27 вересня 2012 уклав контракт із шведським клубом «Лукко». 

Після завершення скороченого сезону 2012–13 років, 4 липня 2013 Філіпа обміняли на гравця «Едмонтон Ойлерс» Шона Горкоффа.

28 травня 2014 російська команда «Югра» укладає з данцем однорічний контракт.

25 травня 2015 року Ларсен підписав річний контракт з іншим клубом КХЛ фінським «Йокерітом».

24 лютого 2016 Філіпа «Ойлерс» (гравець мав чинний контракт з «нафтовиками») обміняли його до клубу «Ванкувер Канакс».

1 липня 2016 Ларсен уклав однорічний контракт з «Канакс».

20 квітня 2017 данець уклав дворічний контракт з клубом КХЛ «Салават Юлаєв».

Був гравцем юніорської збірної Данії та молодіжної збірної Данії, у складі яких брав участь у 26 матчах. У складі національної збірної Данії учасник чемпіонатів світу 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 та 2018 років.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

данські хокеїсти
Гравці збірної Данії з хокею
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Югри»
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Лукко»
Хокеїсти «Регле»
Хокеїсти «Буроса»
Хокеїсти «Салавата Юлаєва»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Даллас Старс»
Уродженці Есб'єрга